Skinny peut désigner :

Comme surnom 
Jonathan Mayhew Wainwright IV, général de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale et récipiendaire de la médaille d'honneur

Dans la technique 
la méthode de chiffrement Skinny
Skinny Client Control Protocol (SCCP) est un protocole de communication, faisant partie de la couche Application du modèle OSI.

Dans la musique 
Skinny Love, une composition du groupe américain d'indie folk Bon Iver,
Skinny Puppy [ˈskɪni ˈpʌpi], un groupe canadien de musique industrielle et post-industrielle.